O31 est un sigle qui peut faire référence à :
 Autoroute turque O31, reliant Izmir à Aydın ;
 Complications spécifiques à une grossesse multiple, d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres